Алекса́ндр Рожко́в:
 Рожков, Александр Евгеньевич (1916—1972) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рожков, Александр Егорович (род. 1957) — советский хоккеист, российский тренер.
 Рожков, Александр Юрьевич (род. 1958) — российский историк и педагог.